Esistono due comuni francesi con questo nome

Saint-Nicolas-la-Chapelle – Aube
Saint-Nicolas-la-Chapelle – Savoia